Presidente de la nación achuar es el título del jefe de Gobierno de los achuar del Ecuador, por influencia y reconocimiento. 

El presidente lidera el poder ejecutivo del Gobierno de la Nación Achuar.​​ El presidente es elegido mediante vocales de las comunidades que están vinculados a esta organización. Hubo ocho personas que asumieron el cargo. La Nacionalidad Achuar está integrada en la Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, Finae, que agrupa a los achuar o ashuar de Pastaza y Morona Santiago, hoy FICSH.

Referencias 

Organizaciones
Presidentes